Chiesa della Beata Vergine di Caravaggio – chiesa di Fogliano Superiore, frazione di Vigevano
 Chiesa di Santa Maria di Caravaggio – chiesa di Milano
 Chiesa di Santa Maria di Caravaggio – chiesa di Napoli
 Chiesa di Santa Maria di Caravaggio – chiesa di Pavia